Les Caprotines, ou festivités de Junon Caprotine désignent une ancienne fête religieuse romaine célébrée le 7 juillet en l'honneur de la déesse Junon. La particularité de cette fête est de n'être ouvertes qu'aux femmes, aussi bien nobles qu'esclaves.
Les femmes rendaient un sacrifice à Junon en courant en rond autour d'un figuier sauvage, et se frappant de leur poing et de verges.

Origine 

Selon Plutarque, dans son ouvrage Vies parallèles, deux origines sont possibles pour cette fête. La plus probable d'après lui est une commémoration de la date de la disparition de Romulus dans le  ("Marais des chèvres") au cours d'un violent orage. Cette fête, nommée Poplifugia, est célébrée le 5 juillet.

L'autre origine possible est en lien avec la mythologie de Philotis. À la fin du , les Romains ont pu emporter une bataille contre les Latins grâce à la ruse d'une esclave. Les femmes et jeunes filles vierges devaient être données en rançon aux Fidènes, vainqueurs de la bataille contre les Romains. Philotis a alors proposé au sénat que des femmes esclaves soient vêtues comme des femmes libres et parées de bijoux et séduisent et enivrent les Latins. Lorsqu'ils furent endormis, les esclaves romaines s'emparent de leurs épées, et Philotis donne le signal de l'attaque aux Romains en dressant une lanterne du haut d'un figuier. Ce figuier, un caprificus, littéralement Chèvre-Figue, fait le lien avec le culte de Junon-caprotinia.

Les esclaves ayant participé à la manipulation ont gagné leur liberté ainsi qu'une rente sur fonds publics. Les caprotines sont organisées à la gloire des femmes esclaves avec la participation des femmes libres.

Notes et références 

Calendrier romain
Fête religieuse romaine